Лагоа-ду-Ору () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Пернамбуку. Входит в экономико-статистический микрорегион Гараньюнс. Население составляет 10 977 человек на 2000 год. Занимает площадь 199 км². Плотность населения — 55,2 чел./км².

Праздник города — 25 марта.

История 
Город основан в 1958 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 составляет 32.906 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 3.055 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,569 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: жаркий гумидный. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории As.

Муниципалитеты штата Пернамбуку